

Джерела 
 Ю. Ковальков, М. Ониськів. “РАДА”– журнал, інформаційно-методичний вісник Тернопільської обласної ради.// 

Українськомовні журнали України
Друковані видання, засновані 2002